Boys kan syfta på:
 Boys (Smile.dk sång) – sång av Smile.dk 
 Boys (sång av The Shirelles) – sång av The Shirelles, bland annat inspelad av The Beatles
 Boys (Britney Spears sång) – sång av Britney Spears
 Boys (film) – en film producerad av Touchstone Pictures
 Boys (TV-serie) – svensk TV-serie från 2015